O Christchurch United é um clube semi-profissional de futebol com sede em Christchurch, Nova Zelândia. A equipe compete na Mailand Premier League (Nova Zelândia).

História 
O clube foi fundado em 1970.

Notáveis futebolistas 

Ryan Nelsen
Bobby Almond
Keith Braithwaite
Glen Collins
Ceri Evans
Graham Griffiths
Danny Halligan
Brian Hardman
Iain Marshall
Michael McGarry

Ian Park
Ben Sigmund
Alan Stroud
Steve Sumner
Frank van Hattum
Johan Verweij
Steve Wooddin
Phil Dando

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Nova Zelândia
Clubes de futebol fundados em 1970